Großsteingrab Kirkelte Hegn steht für:

 Großsteingrab Kirkelte Hegn 1
 Großsteingrab Kirkelte Hegn 2